

Cinema 
 Release – film del 2010 diretto da Darren Flaxstone e Christian Martin

Informatica 
 Release – versione di un software fornita agli utenti finali

Musica 
 Release – singolo di Patti LaBelle del 1980
 Release – album di David Knopfler del 1983
 Release – album dei Cop Shoot Cop del 1994
 Volume 2: Release (Release) – album degli Afro Celt Sound System del 1999
 Release – album di P·A·L del 2000
 Release – album dei Pet Shop Boys del 2002
 Release – singolo di Timbaland e Justin Timberlake del 2007